Pere Martí Anguera (Reus 1842 - finals del segle XIX) Mariner
 Pere Martí i Bertran (Sant Quirze de Besora, 1952), escriptor osonenc de literatura infantil i juvenil
 Pere Martí i Castelló (Moncofa, 1982), futbolista valencià que ocupa la posició de migcampista